Brandon Mroz est un patineur artistique américain né le  à Saint-Louis. Durant sa carrière, il a été vice-champion des États-Unis en 2008 et obtenu deux podiums en Grand Prix. En , il est le premier patineur à réussir un quadruple Lutz.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique américain
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Naissance en décembre 1990